Kruh může být:

matematika a logika
 Kruh – geometrický útvar
 Definice kruhem – logický klam, ve kterém se definice zpětně odkazuje na pojem, který má sama vysvětlovat
 Důkaz kruhem

fyzika
 Kruhový pohyb 

nástroj
 Hrnčířský kruh

lesnictví
 Letokruh – přírůstek dřeva v průběhu jednoho vegetačního období

názvy lidských sídel
 Kruh (okres Semily) – obec v okrese Semily
 Kruh (Doksy) – část města Doksy v okrese Česká Lípa
 Kruh (Holubice) – součást obce Holubice v okrese Vyškov

hudba
 Kvintový kruh
 Kvartový kruh

literatura 
 Bloudění v kruhu – český román pro mládež z období druhé světové války
 Kruh (kniha) – hororový román japonského spisovatele Kodži Suzukiho
 Kruh (nakladatelství) – české vydavatelství a nakladatelství převážně regionálních titulů, které sídlilo v Hradci Králové

ekonomie
 kruhové vlastnictví – nedovolené či nedoporučované formy zacyklených vlastnických vztahů 

spolky
 Bílý kruh bezpečí

film a televize
 Kruh (film, 1959) – československý film z roku 1959
 Kruh (film, 1991) – československý televizní film z roku 1991
 Kruh (film, 2000) – íránský film z roku 2000
 Kruh (film, 2001) – český film z roku 2001
 Kruh (film, 2002) – americký film z roku 2002, remake japonského filmu Ring z roku 1998
 Kruh 2 – americký film z roku 2005, pokračování filmu Kruh z roku 2002
 Kruh (film, 2014) – švýcarský film z roku 2014
 Kruh (Star Trek: Stanice Deep Space Nine) – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

sport 
 Olympijské kruhy – pět spojených kruhů, symbol Olympijských her
 Kruhy (sport) – tělocvičné a sportovní náčiní
 Cvičení na kruzích – gymnastická sportovní disciplína
 Kruh pro vhazování – prostor na hokejovém hřišti vymezující postavení hráčů při vhazovaní puku do hry 
 Kruh pro rozehrání – obdobně pak i v jiných sportech, např. ve fotbale a jiných kolektivních sportech
 Vrhačský kruh – kruhový prostor pro vrhače v lehké atletice, používá se pro vrhy diskem, koulí a kladivem
 Záchranný kruh – záchranářská pomůcka na vodu
 Plavecký kruh – plavecká pomůcka
 Kruh (pískovcový) – masivní vrtaná skoba s kroužkem – druh fixního jištění užívaný horolezci zejména na českých a saských pískovcích

vojenství
 Kruhová obrana – boj pěší jednotky zpravidla v úplném obklíčení

Související rozcestníky 
 Kolo (rozcestník)
 Kružnice (rozcestník)
 Okruh
 Disk
 Cyklus

Externí odkazy